Multiplikator ali množitelj je število, s katerim se množi. Ker je množenje komutativno, ga lahko zamenjamo z množencem.

V izrazu  je a množitelj, b množenec in m zmnožek.

Aritmetika